Abu Júszuf néven több történeti személyt ismerünk:

 Abu Júszuf al-Anszári, arab jogász a 8. században
 Abu Júszuf karakojunlu emír, Karakojunlu utolsó törzsfője